Dit is een lijst van planetoïden 115901-116000 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 115901 - || 2003 VK10 || 15 november 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 115902 - || 2003 VU11 || 3 november 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115903 - || 2003 VZ11 || 3 november 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115904 - || 2003 WC || 16 november 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 115905 - || 2003 WT || 16 november 2003 || Catalina || CSS
|-
| 115906 - || 2003 WB1 || 16 november 2003 || Catalina || CSS
|-
| 115907 - || 2003 WP1 || 16 november 2003 || Catalina || CSS
|-
| 115908 - || 2003 WZ1 || 16 november 2003 || Catalina || CSS
|-
| 115909 - || 2003 WF3 || 16 november 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 115910 - || 2003 WV3 || 16 november 2003 || Catalina || CSS
|-
| 115911 - || 2003 WB4 || 16 november 2003 || Catalina || CSS
|-
| 115912 - || 2003 WK5 || 18 november 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 115913 - || 2003 WS5 || 18 november 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 115914 - || 2003 WE6 || 18 november 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 115915 - || 2003 WT6 || 18 november 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 115916 - || 2003 WB8 || 18 november 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115917 - || 2003 WE8 || 16 november 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 115918 - || 2003 WG9 || 18 november 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 115919 - || 2003 WS10 || 18 november 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 115920 - || 2003 WO11 || 18 november 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 115921 - || 2003 WQ11 || 18 november 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 115922 - || 2003 WR11 || 18 november 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 115923 - || 2003 WS11 || 18 november 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 115924 - || 2003 WH12 || 18 november 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 115925 - || 2003 WZ14 || 16 november 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 115926 - || 2003 WJ17 || 18 november 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 115927 - || 2003 WQ17 || 18 november 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 115928 - || 2003 WB19 || 19 november 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115929 - || 2003 WU20 || 19 november 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115930 - || 2003 WH22 || 19 november 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 115931 - || 2003 WJ22 || 19 november 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115932 - || 2003 WF23 || 18 november 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 115933 - || 2003 WP23 || 18 november 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 115934 - || 2003 WJ24 || 19 november 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 115935 - || 2003 WF25 || 18 november 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 115936 - || 2003 WF26 || 18 november 2003 || Goodricke-Pigott || Goodricke-Pigott
|-
| 115937 - || 2003 WG26 || 18 november 2003 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 115938 - || 2003 WV28 || 18 november 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 115939 - || 2003 WC29 || 18 november 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 115940 - || 2003 WD29 || 18 november 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 115941 - || 2003 WE29 || 18 november 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 115942 - || 2003 WR29 || 18 november 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 115943 - || 2003 WC30 || 18 november 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 115944 - || 2003 WD30 || 18 november 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 115945 - || 2003 WE30 || 18 november 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 115946 - || 2003 WU30 || 18 november 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 115947 - || 2003 WJ32 || 18 november 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 115948 - || 2003 WQ32 || 18 november 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 115949 - || 2003 WL33 || 18 november 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (115950) Kocherpeter || 2003 WT33 || 18 november 2003 || Vicques || Vicques
|-
| 115951 - || 2003 WD34 || 19 november 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 115952 - || 2003 WG34 || 19 november 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 115953 - || 2003 WJ35 || 19 november 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115954 - || 2003 WD40 || 19 november 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 115955 - || 2003 WJ40 || 19 november 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 115956 - || 2003 WK40 || 19 november 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 115957 - || 2003 WS40 || 19 november 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 115958 - || 2003 WD41 || 19 november 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 115959 - || 2003 WJ41 || 19 november 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 115960 - || 2003 WK41 || 19 november 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 115961 - || 2003 WM41 || 19 november 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 115962 - || 2003 WN41 || 19 november 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 115963 - || 2003 WO41 || 19 november 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 115964 - || 2003 WH42 || 21 november 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115965 - || 2003 WY43 || 19 november 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 115966 - || 2003 WH44 || 19 november 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 115967 - || 2003 WQ44 || 19 november 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 115968 - || 2003 WT44 || 19 november 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 115969 - || 2003 WA45 || 19 november 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 115970 - || 2003 WQ45 || 19 november 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 115971 - || 2003 WR45 || 19 november 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 115972 - || 2003 WK46 || 18 november 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 115973 - || 2003 WM49 || 19 november 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115974 - || 2003 WS54 || 20 november 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115975 - || 2003 WJ55 || 20 november 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115976 - || 2003 WQ55 || 20 november 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115977 - || 2003 WC56 || 20 november 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115978 - || 2003 WQ56 || 21 november 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115979 - || 2003 WX56 || 18 november 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 115980 - || 2003 WH58 || 18 november 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 115981 - || 2003 WT58 || 18 november 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 115982 - || 2003 WE59 || 18 november 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 115983 - || 2003 WJ59 || 18 november 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 115984 - || 2003 WZ60 || 19 november 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 115985 - || 2003 WE61 || 19 november 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 115986 - || 2003 WT61 || 19 november 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 115987 - || 2003 WA62 || 19 november 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 115988 - || 2003 WQ62 || 19 november 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 115989 - || 2003 WD63 || 19 november 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 115990 - || 2003 WF64 || 19 november 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 115991 - || 2003 WH64 || 19 november 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 115992 - || 2003 WV65 || 19 november 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 115993 - || 2003 WF67 || 19 november 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 115994 - || 2003 WP68 || 19 november 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 115995 - || 2003 WT69 || 19 november 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 115996 - || 2003 WZ70 || 20 november 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 115997 - || 2003 WP72 || 20 november 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115998 - || 2003 WS72 || 20 november 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115999 - || 2003 WD73 || 20 november 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116000 - || 2003 WK73 || 20 november 2003 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten